Nariyama ist der Familienname folgender Personen:

 Tetsurō Nariyama (* 1947), japanischer Aikidō-Lehrer
 Yūji Nariyama (* 1971), japanischer Fußballspieler